Сан Хосе Лачигири има више значења:

 Општина Сан Хосе Лачигири (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Лачигири (Сан Хосе Лачигири, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику